Augusta Vera Duthie (1881-1963), botaniste et universitaire sud-africaine
 James Duthie (1957-), joueur de hockey sur gazon
 John Duthie (1958-), joueur de poker et réalisateur de télévision